Sirens est le pluriel de « sirène » en anglais :

Cinéma 
 , titre original des Sirènes, film australo-britannique de John Duigan, sorti en 1994 ;
 , film britannique de Sarah Swords, sorti en 1995.
 , film pornographique de Viv Thomas, sorti en 2007.
 , film britannique d'Andrew Hull, sorti en 2010.

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm américain de John Sacret Young, diffusé en 1999 ; 
 , téléfilm britannique de Nicholas Laughland, diffusé en 2002.

Série télévisée 

 Sirènes, série télévisée diffusée du  au  sur  et en syndication ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur Channel 4 ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur .
 Sirens, série télévisée diffusée depuis le  sur la chaîne Hot TV

Musique

Artiste 
 , groupe américain formé en 2011 ;
 , groupe britannique formé en 2001.

Chanson 
 , chanson de Cher Lloyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dizzee Rascal présente sur l'album Maths + English sorti le  ;
 , chanson de Jeff Lynne sortie en 1990 ;
 , chanson de Pearl Jam présente sur l'album  sorti le .

Album 
 Sirens, album de Savatage sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d'Astarte sorti le  ;
 Sirens, album de Lana Del Rey sorti en 2005 ;
 , album de  sorti en 2006 ;
 , album d'It Dies Today sorti le  ;
 , album de Nine Black Alps sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des Weepies sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autre 
 Les Christchurch Sirens est un club féminin néozélandais de basket-ball.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de titre